Населені пункти в Чехії:

 Клуки (Пісек)
 Клуки (Кутна Гора)
 Клуки (Млада-Болеслав)